Magia — 9-й сингл японського дівочого поп-гурту Kalafina. Пісня Magia є закриваючою темою в аніме Puella Magi Madoka Magica. Починаючи з 2011 року, сингл «Magia» є найбільш продаваним синглом гурту Kalafina.

Список треків

Звичайне видання

Limited Edition

Anime Edition

Чарти

Примітки 

Сингли 2011
Пісні Юкі Каджіури
Сингли Kalafina